Danube (englisch/französisch Danube ‚Donau‘) steht für:
 Danube (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro
 Danube (New York), Ort im Herkimer County, Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Blue Danube